Протичкинское сельское поселение — муниципальное образование в Красноармейском районе Краснодарского края России. 

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Протичкинский сельский округ.

Административный центр — хутор Протичка.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения (сельского округа) входят 5 населённых пунктов:

См. также 
 Административное деление Краснодарского края

Примечания 

Сельские поселения Красноармейского района Краснодарского края